Анатолий Фёдорович Шаманский (9 ноября 1918, пос. Седаново, Иркутская область — 16 июля 1966, Сухуми) — советский лётчик-ас истребительной авиации во время участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (10.04.1945). Гвардии капитан.

Биография 
Родился 9 ноября 1918 года в посёлке Седаново ныне Усть-Илимского района Иркутской области в семье крестьянина. Русский. Окончил 7 классов и школу ФЗУ. Работал модельщиком на заводе имени Куйбышева в Иркутске, затем шофёром, учился в аэроклубе. В рядах РККА с 1940 года. В 1942 году окончил Сталинградскую военную авиационную школу пилотов. Был отправлен на фронт.

На фронтах Великой Отечественной войны с мая 1942 года. Проходил службу на лётных должностях в 247-м истребительном авиационном полку (впоследствии переименованным в 156-й гвардейский истребительный авиационный полк). Служил лётчиком, старшим лётчиком, командиром звена, заместителем командира эскадрильи, командиром эскадрильи. Летал на самолётах Як-1, Як-7 и Як-9. Член КПСС с 1944 года.

Принимал участие в Великолукской, второй Демянской, Белгородско-Харьковской, Кировоградской, Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской, Львовско-Сандомирской, Карпатско-Дуклинской, Висло-Одерской, Нижне-Силезской, Верхне-Силезской, Берлинской, Пражской наступательных операциях.

К моменту представления к званию Героя Советского Союза (19 января 1945 года) командир эскадрильи 156-го гвардейского истребительного авиационного полка (12-я гвардейская истребительная авиационная дивизия, 1-й гвардейский штурмовой авиационный корпус, 2-я воздушная армия, 1-й Украинский фронт) гвардии старший лейтенант Шаманский совершил 253 боевых вылета, провёл 61 воздушный бой, в которых сбил 16 самолётов противника и 1 в группе.

Командир эскадрильи 156-го гвардейского истребительного авиационного полка 12-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 1-го гвардейского штурмового авиационного корпуса 2-й воздушной армии гвардии старший лейтенант Анатолий Фёдорович Шаманский 10 апреля 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоен звания Герой Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6088).

После войны продолжал службу в ВВС. По состоянию здоровья вследствие тяжёлых ранений переведён из истребительной авиации на транспортные самолёты. С 1954 года капитан Шаманский — в запасе. 

Жил в Сухуми. Умер 16 июля 1965 года. Похоронен на Михайловском кладбище города Сухуми, на его могиле установлена мраморная пирамида с фотографией Героя.

Воздушные победы 
К 9 мая 1945 года выполнено боевых вылетов — 291, проведено воздушных боёв — 62. Всего сбитых самолётов — 18 лично.

Из воспоминаний 
В Кубанском небе, где шла ожесточённая битва за господство в воздухе, случались и неудачи. Однажды подбитый самолёт Шаманского едва дотянул до аэродрома. Родные Шаманского говорят, что тогда он сменил имя Иван, данное ему при крещении, счёл его невезучим, и стал называться Анатолием.

Брат Шаманского, Василий Иванович Погодаев, также участник Великой Отечественной войны, пишет: «О боевых делах своих мне он рассказывал неохотно, но один из эпизодов поведал. Появился на их участке неуловимый немецкий лётчик-ас, он каждый день сбивал по нескольку наших бомбардировщиков, хотя они все шли под прикрытием истребителей. Немцы в листовках хвастались, что русским не по зубам их лётчик, сбивший 350 самолётов. Задание уничтожить немецкого лётчика получил Анатолий. В первый же день он увидел одинокого „мессера“. Набрав высоту, он зашёл с солнечной стороны и ударил из пушек и пулемётов по фрицу, но тот резко ушёл в пике. Карусель продолжалась до тех пор, пока не израсходовались боеприпасы. Немецкий лётчик сблизился с Анатолием крыло в крыло и поднял указательный палец — знак восхищения. Анатолий в ответ показал ему большой палец. Отсалютовав крыльями, они разошлись. На третий день, на рассвете, на достаточной высоте, брат вновь поджидал немца. Тот не заставил себя ждать. Преимущество Анатолия было в высоте. Зная, что у „мессера“ маневренность хуже „яка“, он бросил в пике свой ястребок и, не выходя из него, увидел, пролетающего над ним червового туза. Не раздумывая, брат ударил в пузо „мессера“. На его глазах самолёт фрица задымил и, переворачиваясь, стал падать. Анатолий балансировал над падающим самолётом, ждал, когда выпрыгнет с парашютом немецкий лётчик. Но тот, очевидно, был убит. За воздушным боем наблюдали и немцы, и наши. „Мессер“ упал на нашу территорию, поэтому уже на другой день документы были доставлены в штаб дивизии. Лётчик этот воевал в Испании, Франции, а в России нашёл себе могилу. Брата вызвал к себе комдив и вручил ему, снятый со своей груди, орден Красного Знамени».

Командир полка Герой Советского Союза гвардии майор С. А. Карнач, который написал в характеристике А. Ф. Шаманского: «Волевой командир. В воздушных боях ведёт себя храбро, мужественно. Умело руководит своими подчинёнными в воздухе и на земле. В воздушной обстановке ориентируется быстро и правильно».

Награды 

 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (№ 6088, 10.04.1945);
 орден Ленина (10.04.1945);
 три ордена Красного Знамени (10.11.1943, 21.06.1944, 17.08.1944);
 орден Отечественной войны 2-й степени (24.07.1943);
 орден Красной Звезды (11.07.1943);
 медаль «За отвагу» (16.06.1943);
 медаль «За боевые заслуги» (15.11.1950);
 другие медали.

Память 

 Именем Героя названа улица города Братска.
 Стела и мемориальная доска Герою Советского Союза А. Ф. Шаманскому установлены в Братске на улице Шаманского. Автор проекта Л. А. Агеева. Установлены в 1983 году.
 Мемориальная доска в цеху, где работал Шаманский, на территории Иркутского завода тяжёлого машиностроения имени В. Куйбышева (ИЗТМ, город Иркутск, улица Октябрьской Революции, 1). Установлена на здании модельного цеха (цех № 16) к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне в 1985 году.
 Имя Шаманского увековечено на мемориале Славы в Братске.
 Памятник Герою Советского Союза А. Ф. Шаманскому в городе Братске. Автор проекта В. М. Цеберяев, скульптор Г. П. Клеймёнов. Открыт в 2005 году в честь 60-летия Победы и 50-летия города.

Примечания

Литература 
 
 Кузнецов И. И. Золотые Звезды иркутян. Иркутск, 1982. — С.188—191.
 Кузнецов И. И. Иркутяне в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.) ― Иркутск, 2015.

Ссылки 
 
 Шаманский А. Ф. на сайте «Советские асы 1939—1945».
 Братский район. История.
 Реестр памятников и памятных исторических мест г. Братска взятых на учёт и охрану муниципальным образованием г. Братск.

Выпускники Сталинградской военной авиационной школы пилотов
Лётчики Великой Отечественной войны
Командиры эскадрилий в Великой Отечественной войне
Похороненные в Сухуме